Andrzej Kozłowski (ur. 1932) – doktor habilitowany inżynier, specjalista z zakresu elektrotechniki
 Andrzej Kozłowski (ur. 1946) – geolog, profesor nauk o Ziemi, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Andrzej Kozłowski (ur. 1954) – polityk, wicewojewoda włocławski
 Andrzej Kozłowski (ur. 1968) – polski sztangista, medalista mistrzostw Europy, trener, olimpijczyk z Barcelony 1992
 Andrzej Kozłowski (ur. 1975) – aktor, członek Kabaretu pod Wyrwigroszem

Ponadto:
 Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski (1935–2009) – poeta, literat, autor tekstów piosenek.
 Jan Andrzej Kozłowski (ur. 1946) – polityk i samorządowiec, prezes Polskiego Związku Rugby.